Agnieszka Pałka – ex cestista polacca
 Krystyna Pałka – biatleta polacca conosciuta anche col cognome del coniuge quindi come Krystyna Guzik 
 Ralph Palka – attore tedesco che vive e lavora in Italia